Schiavona puede referirse a:

 Schiavona, un tipo de espada ancha
 La Schiavona, un cuadro de Tiziano